Xiaotingia — род тероподовых динозавров из семейства Anchiornithidae, включающий единственный вид — Xiaotingia zhengi. Известен по ископаемым остаткам из среднеюрских или верхнеюрских отложений  в провинции Ляонин (Китай), датируемых возрастом .

Описание 

Окаменелые остатки обнаружены в отложениях юрского периода в Китае (уезд Цзяньчан, провинция Ляонин на северо-востоке КНР). Описание сделано по голотипу STM 27-2, хранящемуся в Музей естественной истории Тяньюй в городе Линьи, состоящему из почти полного скелета (с когтями на передних конечностях и экстремально длинными средней и крайней фалангами пальцев передних конечностей, что может говорить о наличии крыльев), включая череп (с острыми зубами, как у динозавров, но не клювом, как у птиц).

Вид Xiaotingia zhengi описан китайскими палеонтологами Сюй Сином из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (Пекин), Ю Хайлу, Ду Kаем и Ханем Фэнлу в 2011 году и назван в честь Чжана Сяотина за его усилия по созданию Музея естествознания в качестве хранилища ископаемых позвоночных Китая.

Систематика 
Кладистический анализ, сделанный группой китайских палеонтологов под руководством Сюй Сина в 2011 году, показал, что Xiaotingia формирует кладу вместе с археоптериксом, дромеозавридами и троодонидами с исключением других форм, традиционно рассматриваемых в качестве птиц. Более того, они не считают их полноценными птицами и включают в состав двуногих динозавров (дейнонихозавров), поскольку они более похожи на велоцираптора и микрораптора, чем на ранних птиц. Таким образом, согласно этим данным, археоптерикс более не является древнейшей птицей (традиционный взгляд), или хотя бы ранней предковой их формой, но представляет собой (вместе с новым видом Xiaotingia zhengi) параллельную тупиковую ветвь на общем стволе динозавров. Ближайшим родственником для Xiaotingia zhengi рассматривался род анхиорнис, с которым они образуют сестринскую кладу. Авторы выдвигают гипотезу, по которой археоптерикс, Xiaotingia и анхиорнис представляют отдельную ветвь в пределах дейнонихозавров, удалённую от другой, которая объединяет дромеозаврид и троодонтид. К схожим выводам пришли также Хартман и соавторы в 2019 году.

Ниже дана кладограмма по данным Xu et al., 2011:

Однако, более тщательный филогенетический анализ Майкла Ли и Тревора Ворти с включением в матрицу Xiaotingia не подтвердил размещение археоптерикса среди дейнонихозавров: археоптерикс занял привычное положение как базальный авиал. Ли и Ворти утверждают, что скелетные особенности, роднящие археоптерикса с дейнонихозаврами, являются главным образом результатом конвергентной эволюции; в то время как перечень особенностей, связывающих археоптерикса с ранними птицами, включает меньшее число конвергентных признаков. Обе команды отмечают, что в свете описания новых экземпляров, таких как анхиорнис и Xiaotingia, морфологическая граница между птицами и их родственниками становится все более зыбкой и провести различие между группами становится все сложнее.

Другой результат дал более поздний анализ, выполненный командой палеонтологов под руководством У. Лефевра в 2017 году, который обнаружил Xiaotingia среди базальных Paraves. Однако анализ Пея и соавторов 2020 года вновь поддержал точку зрения, согласно которой Xiaotingia является авиалом. Вместе со своими ближайшими родственниками, такими как анхиорнис, род был включён в семейство Anchiornithidae, в пределах которого занимает базальную позицию. В свою очередь, само семейство анализ обнаружил как самую базальную группу авиал.

Примечания

Ссылки 
 Archaeopteryx no longer first bird

Динозавры Азии
Динозавры юрского периода
Чжэн
Фоссилии, описанные в 2011 году
Переходные формы
Манирапторы
Монотипические роды архозавров
Таксоны, описанные Сюй Сином